Українське козацтво може означати:
 Українське козацтво — субетнічну групу на території України або період в історії України, пов'язаний з козаками
 Українське козацтво (видання) — ілюстрований квартальник, орган Українського Вільного Козацтва